Ара-Иля — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Ара-Иля» — муниципальное образование в Дульдургинском районе.
 Ара-Иля — село в Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр  сельского поселения «Ара-Иля».